Waking the Dead:

  — альбом группы L.A. Guns.
 Пробуждая мертвецов (фильм) — американский художественный фильм 2000 года.
  — роман .
 Воскрешая мёртвых — британский телевизионный сериал производства BBC.